Giuseppe Antonelli – calciatore italiano
Giuseppe Antonelli – filologo e linguista italiano
Giuseppe Antonelli –  storico
Giuseppe Antonelli –  giornalista, direttore di Rai Radio Tre dal 1969 al 1976
Giuseppe Antonelli –  tipografo e editore italiano